Hoc ist der Name folgender Personen:
 Hoc (Beowulf), dänischer König aus Beowulf, Vater des Hnæf
 Czesław Hoc (* 1954), polnischer Politiker

hoc steht für:
 Ho (Sprache) (ISO-639-3-Code), Munda-Sprache in Indien

HoC steht für:
 House of Commons
 House of Cards (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

HOC steht für:
 Hellenic Olympic Committee (gr.: Elliniki Olympiaki Epitropi)
 Komako Airport (IATA-Code), Flughafen von Komako (Papua-Neuguinea), Gulf Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 ad hoc
 Pointe du Hoc
 Hock (Begriffsklärung)

Abkürzung